Trade steht für:
 Trade (Sport), ein Tausch von Spielerrechten im Sport, in den nordamerikanischen Profiligen
 Trade, ein Spielertausch im Fußball, siehe Transfer (Fußball)
 Trade, US-amerikanisch-deutscher Film, siehe Trade – Willkommen in Amerika
 Nissan Trade, Kleintransportermodell der Marke Nissan
 Trade Air, kroatische Fluggesellschaft
 Trade (Tonerdeaufbereitung)

Siehe auch:
 Lübsche Trade, mittelalterlicher Handelsweg in Holstein
 Trade Mark (Begriffsklärung)
 Trade Martin (* 1942), US-amerikanischer Musiker
 Trader, Börsenhändler